Іванов Георгій (1940) — болгарський космонавт
 Іванов Георгій (1976) — болгарський футболіст і футбольний тренер
 Іванов Георгій Володимирович (1894—1958) — російський поет, прозаїк, перекладач